Отон III Вителсбах (11. фебруар 1261, Бургхаузен - 9. септембар 1312, Ландсхут), био је војвода Доње Баварске (1290—1312) и краљ Угарске, као Бела V (1305 - 1307). Отац му је био Хајнрих XIII Вителсбах, а мајка Елизабета Угарска, кћерка угарског краља Беле.

У јануару 1279. године оженио са Катарином Хабзбург, кћерко краља Римљана, тј. немачког краља, са којом је имао неколико деце, али сва деца нису доживела пунолетство.

18. маја 1309. године Отон се ожени по други пут, и то Агнесом Глоговском. Венчање је одржано у граду Страубингу.

Отон се сукобљавао са надбискупом Салцбурга, Конрадом, и са надбискупом Мајнца, али сукоби су завршени на Отонову штету. Касније је ратовао и са аустријским војводом, и то успешно.

Угарски краљ

Долазак на власт 
Ладислав V Пшемисл, угарско-бохемијско-пољски краљ се 1305. године у Брну састао са Отоном и уступио му сва своја права на Угарску; предао му је крунидбене знакове (круну, мач и плашт Светог Стефана). За Отона су се заузели моћни племићи Гисинговци и ердељски Саси. Помоћу Гисинговаца допре Отон у Столни Београд, где га 6. децембра 1305. крунисаше два бискупа: Антун Ченадски и Бенедикт Веспримски. Нато дође краљ Отон с великим слављем у Будим. Са куном на глави јахао је кроз будимске улице, да скупљени народ види, ко је сад краљ Угарски.

Ладислав Апор 
Ипак Отон није нашао много присталица. Да за себе придобије Ладислава Апора, ердељског војводу, хтеде се Отон оженити с његовом кћери. Ладислав Апор (прозван „Лацковић") беше најбогатији великаш, јер је себи присвојио најуносније руднике соли у Ердељу. Ладислава је краљ Андрија Млечанин именовао војводом ердељским, касније се сам прозвао грофом Саса и Секеља ердељских; његов пак брат Петар беше бискуп ердљски. Владајући као какав династ у Ердељу, не хтеде се Ладислав поклонити ни Ладиславу Пшемисловићу ни Отону, ни другом кандидату Карлу Роберту.

Збацање са власти 
Кад је краљ Отон у пролеће 1307. године дошао у Ердељ, ухвати га Ладислав Апор и затвори га у Ердељски Београд; уједно му отме све крунидбене знакове, што је Отон са собом носио.

Отону пође за руком 1308. године, да се ослободи из тамнице, те преко Галиције-Волиније и Шлеске утекао кући у Баварску. Немајући више круне, задржао је Отон ипак титулу краља Угарске све до своје смрти 1312. године.

Породично стабло

Литература 

 Povijest Hrvatske (Rudolf Horvat) Hrvatska odijeljena od Ugarske

Рођени 1261.
Умрли 1312.
Краљеви Угарске
Династија Вителсбах
Немци